«Красное знамя» — футбольный клуб из Москвы, основанный в 1924 году. Располагался в Красноресненском районе. Существовал при «Трёхгорной мануфактуре», располагался по соседству с «Красной Пресней».

История 
Играл на стадионе, который часто менял названия: МКС (1922—1923), «Красная Пресня» (1923—1926), стадион «Трёхгорной мануфактуры» (1926—1937), «Красное знамя» (1937—1958), «Труд» (1958—1971). С 1971 года стадиона не существует. Данный стадион делили с «Красной Пресней» до 1926 года, которая переехала на стадион «Томский» и стала называться «Пищевики». Клубные цвета: красно-белые. Между «Трёхгоркой» и «Спартаком» за всю историю было сыграно 19 матчей (официальных и товарищеских), 5 матчей выиграли футболисты «Трёхгорки», а футболисты «Спартака» выиграли 11 матчей, 2 ничейных матча было сыграно между командами, и один матч завершился неизвестным результатом. Клуб представлял ДСО «Красное знамя» вместе с известным клубом «Красное знамя» из Орехово-Зуево.

Названия 
 1924—1937 год — «Трёхгорка» («Клуб им. III интернационала Краснопресненской Трёхгорной мануфактуры профессионального союза текстильщиков»)
 1937—1955 год — «Красное знамя»

Достижения 
 Чемпионат Москвы
 Чемпион (2): 1927 (в), 1929 (о)
 Вице-чемпион (1): 1928
 Бронзовый призёр (1): 1927 (о)

Известные футболисты 

 Александр Абрамов
 Анатолий Акимов
 Николай Аронов
 Георгий Артемьев
 Иван Артемьев
 Сергей Артемьев
 Борис Афанасьев
 Борис Баклашёв
 Сергей Бухтеев
 Анатолий Величкин
 Николай Глазов
 Юрий Голиков
 Тарас Григорьев
 Виктор Дубинин
 Евгений Елисеев
 Василий Лапшин
 Михаил Леонов
 Казимир Малахов
 Александр Михайлов
 Николай Михеев
 Александр Мышляев
 Павел Ноготков
 Илья Панин
 Константин Пахомов
 Григорий Пинаичев
 Николай Поставнин
 Виктор Прокофьев
 Константин Рева
 Александр Рёмин
 Михаил Рущинский
 Игорь Рытов
 Александр Сандлори
 Лазарь Сандлори
 Фёдор Селин
 Василий Смирнов
 Евгений Стрепихеев
 Михаил Сушков
 Сергей Троицкий
 Иван Филиппов
 Александр Холин
 Вячеслав Хорошко
 Алексей Шапошников
 Константин Щегоцкий

Примечания 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Москвы